Ајландија има више значења:
 Ајландија (Флорида)
 Ајландија (Њујорк)